Bílý Kámen  ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Bílý Kámen, Gemeinde im Okres Jihlava
 Bílý Kámen, Ortslage von Doksy, Okres Česká Lípa